85 Пегаса () — кратная система, состоящая из трёх звёзд, которая находится в созвездии Пегаса на расстоянии около 40,5 световых лет от Солнца.

Характеристики 
Согласно Роберту Бёрнгему, двойственную природу звезды отметил впервые в 1878 году Шерберн Уэсли Бёрнгем, присвоив ей в своём каталоге наименование BU 733.

В 1949 году у компоненты 85 Пегаса B был обнаружен тусклый компаньон 85 Пегаса Bb или 85 Пегаса C. Таким образом, система 85 Пегаса состоит трёх карликов главной последовательности; компонента A разделена расстоянием в 10,3 а. е. от пары B—C. Они обращаются вокруг общего центра масс по эллиптической орбите (e=0,38), совершая полный оборот за 26,28 лет.

85 Пегаса A 
Главная компонента по своим характеристикам напоминает Солнце, лишь немного уступая ему в размерах. Это типичный жёлтый карлик с массой и диаметром 88% и 91% солнечных соответственно. Возраст звезды оценивается в 9,3 миллиарда лет. Несмотря на то, что спектральный анализ предполагал наличие компаньона у компоненты A, наблюдения показали, что это не так.

85 Пегаса B 
Вторая компонента представляет собой оранжевый карлик с массой и диаметром 55% и 67% солнечных соответственно. Это очень тусклая звезда, её светимость не превышает 0,005 солнечной. У данной компоненты есть маломассивный компаньон, предположительно, холодный тусклый красный карлик.

85 Пегаса C 
Третья компонента в системе 85 Пегаса имеет всего лишь около 11% солнечной массы. Расстояние, разделяющее компоненты 85 Пегаса B и 85 Пегаса C приблизительно равно 2 а. е.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от системы 85 Пегаса:

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Пегаса

Ссылки 
 85 Пегаса на сайте Solstation

Объекты Флемстида